Andermatt – comune svizzero del Canton Uri

Persone 
 Joseph Leonz Andermatt – militare e politico svizzero
 Martin Andermatt – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Ursula Andermatt – attrice svizzera

Altro 
 Ferrovia Göschenen-Andermatt –  breve linea ferroviaria svizzera a scartamento metrico